Шор, Джон (ок. 1662—1752) — английский трубач, изобретатель камертона
 Шор, Джон (1751—1834) — генерал-губернатор Индии